Garut ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021leben hier etwa 2,6 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Tarogong Kidul (Südtarogong).

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 6°57′34″ und 7°44′57″ s. Br. sowie zwischen 107°24′03″ und 108°24′34″ ö. L. Er hat folgende Nachbarbezirke: Cianjar im Westen, Bandung im Nordwesten, Sumedang im Norden und Tasikmalaya im Osten. Der Indische Ozean bildet mit seiner etwa 70 km langen Küstenlinie eine natürliche Grenze im Süden.

Verwaltungsgliederung 

Administrativ unterteilt sich Garut in 42 Distrikte (Kecamatan), die sich in 442 Dörfer gliedern, 21 davon sind Kelurahan, also städtischem Typs.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 32.05.01 ||style="text-align:left"| Garut Kopta ||style="text-align:left"| Pakuwon || 27,71 || 126.452 || 127.583 || 4.604,2 || 103,3 || – || 11
|-
| 32.05.02 ||style="text-align:left"| Karangpawitan ||style="text-align:left"| Sindanglaya || 52,07 || 116.833 || 135.814 || 2.608,3 || 104,3 || 16 || 4
|-
| 32.05.03 ||style="text-align:left"| Wanaraja ||style="text-align:left"| Wanaraja || 35,26 || 44.036 || 48.281 || 1.369,3 || 105,3 || 9 || –
|-
| 32.05.04 ||style="text-align:left"| Tarogong Kaler ||style="text-align:left"| Cimanganten || 50,57 || 84.843 || 95.942 || 1.897,2 || 103,1 || 12 || 1
|-
| 32.05.05 ||style="text-align:left"| Tarogong Kidul ||style="text-align:left"| Sukakarya || 19,46 || 108.192 || 114.965 || 5.907,8 || 101,9 || 7 || 5
|-
| 32.05.06 ||style="text-align:left"| Banyuresmi ||style="text-align:left"| Bagendit || 47,88 || 84.190 || 91.016 || 1.900,9 || 104,7 || 15 || –
|-
| 32.05.07 ||style="text-align:left"| Samarang ||style="text-align:left"| Samarang || 59,71 || 71.169 || 77.181 || 1.292,6 || 105,4 || 13 || –
|-
| 32.05.08 ||style="text-align:left"| Pasirwangi ||style="text-align:left"| Pasirwangi || 46,70 || 62.045 || 64.935 || 1.390,5 || 107,3 || 12 || –
|-
| 32.05.09 ||style="text-align:left"| Leles ||style="text-align:left"| Leles || 73,51 || 76.056 || 83.445 || 1.135,2 || 105,8 || 12 || –
|-
| 32.05.10 ||style="text-align:left"| Kadungora ||style="text-align:left"| Karangtengah || 37,31 || 86.506 || 92.233 || 2.472,1 || 105,2 || 14 || –
|-
| 32.05.11 ||style="text-align:left"| Leuwigdoong ||style="text-align:left"| Leuwigoong || 19,35 || 41.485 || 46.398 || 2.397,8 || 104,5 || 8 || –
|-
| 32.05.12 ||style="text-align:left"| Cibatu ||style="text-align:left"| Cibatu || 41,43 || 67.798 || 73.646 || 1.777,6 || 104,5 || 11 || –
|-
| 32.05.13 ||style="text-align:left"| Kersamanah ||style="text-align:left"| Kersamanah || 16,50 || 35.583 || 38.612 || 2.340,1 || 103,6 || 6 || –
|-
| 32.05.14 ||style="text-align:left"| Malangbong ||style="text-align:left"| Malangbong || 92,38 || 118.671 || 129.588 || 1.402,8 || 106,2 || 24 || –
|-
| 32.05.15 ||style="text-align:left"| Sukawening ||style="text-align:left"| Sukamukti || 38,83 || 49.689 || 55.890 || 1.439,4 || 103,8 || 11 || –
|-
| 32.05.16 ||style="text-align:left"| Karangtengah ||style="text-align:left"| Sindanggalih || 23,28 || 16.107 || 18.371 || 789,1 || 103,6 || 4 || –
|-
| 32.05.17 ||style="text-align:left"| Bayongbong ||style="text-align:left"| Bayongbon || 47,63 || 93.102 || 102.703 || 2.156,3 || 106,3 || 18 || –
|-
| 32.05.18 ||style="text-align:left"| Cigedug ||style="text-align:left"| Cigedug || 31,20 || 38.199 || 43.475 || 1.393,4 || 107,7 || 5 || –
|-
| 32.05.19 ||style="text-align:left"| Cilawu ||style="text-align:left"| Cilawu || 77,63 || 100.073 || 107.738 || 1.387,8 || 103,7 || 18 || –
|-
| 32.05.20 ||style="text-align:left"| Cisurupan ||style="text-align:left"| Balewangi || 80,88 || 95.086 || 98.587 || 1.218,9 || 106,4 || 17 || –
|-
| 32.05.21 ||style="text-align:left"| Sukaresmi ||style="text-align:left"| Sukaresmi || 35,17 || 37.082 || 39.844 || 1.132,9 || 105,1 || 7 || –
|-
| 32.05.22 ||style="text-align:left"| Cikajang ||style="text-align:left"| Cikajang || 124,95 || 78.164 || 83.944 || 671,8 || 106,1 || 12 || –
|-
| 32.05.23 ||style="text-align:left"| Banjarwangi ||style="text-align:left"| Banjarwan || 123,82 || 56.100 || 57.780 || 466,7 || 107,2 || 11 || –
|-
| 32.05.24 ||style="text-align:left"| Singajaya ||style="text-align:left"| Singajaya || 67,69 || 45.509 || 47.313 || 699,0 || 104,2 || 9 || –
|-
| 32.05.25 ||style="text-align:left"| Cihurip ||style="text-align:left"| Cihurip || 40,42 || 17.893 || 18.691 || 462,4 || 105,3 || 4 || –
|-
| 32.05.26 ||style="text-align:left"| Peundeuy ||style="text-align:left"| Peundeuy || 56,79 || 22.408 || 23.755 || 418,3 || 106,5 || 6 || –
|-
| 32.05.27 ||style="text-align:left"| Pameungpeuk ||style="text-align:left"| Mandalaka || 44,11 || 38.852 || 42.560 || 964,9 || 103,1 || 8 || –
|-
| 32.05.28 ||style="text-align:left"| Cisompet ||style="text-align:left"| Cisompet || 172,25 || 49.848 || 52.746 || 306,2 || 105,4 || 11 || –
|-
| 32.05.29 ||style="text-align:left"| Cibalong ||style="text-align:left"| KaryaMuk || 213,59 || 40.768 || 44.565 || 208,7 || 105,6 || 11 || –
|-
| 32.05.30 ||style="text-align:left"| Cikelet ||style="text-align:left"| Cikelet || 172,32 || 40.928 || 44.488 || 258,2 || 105,1 || 11 || –
|-
| 32.05.31 ||style="text-align:left"| Bungbulang ||style="text-align:left"| Bungbulan || 146,98 || 59.659 || 58.300 || 396,7 || 106,6 || 13 || –
|-
| 32.05.32 ||style="text-align:left"| Mekarmukti ||style="text-align:left"| Cijayana || 55,22 || 15.634 || 18.161 || 328,9 || 101,1 || 5 || –
|-
| 32.05.33 ||style="text-align:left"| Pakenjeng ||style="text-align:left"| Jatiwangi || 198,44 || 65.752 || 68.277 || 344,1 || 106,3 || 13 || –
|-
| 32.05.34 ||style="text-align:left"| Pamulihan ||style="text-align:left"| Pakenjeng || 132,44 || 17.570 || 18.592 || 140,4 || 103,7 || 5 || –
|-
| 32.05.35 ||style="text-align:left"| Cisewu ||style="text-align:left"| Cisewu || 172,83 || 32.976 || 33.412 || 193,3 || 105,7 || 9 || –
|-
| 32.05.36 ||style="text-align:left"| Caringin ||style="text-align:left"| Purbayani || 99,03 || 29.566 || 32.010 || 323,2 || 108,0 || 6 || –
|-
| 32.05.37 ||style="text-align:left"| Talegong ||style="text-align:left"| Sukamulya || 108,74 || 30.715 || 28.747 || 264,4 || 106,7 || 7 || –
|-
| 32.05.38 ||style="text-align:left"| Limbangan ||style="text-align:left"| Limbangantimu || 73,59 || 76.530 || 78.608 || 1.068,2 || 107,2 || 14 || –
|-
| 32.05.39 ||style="text-align:left"| Selaawi ||style="text-align:left"| Selaawi || 34,07 || 37.167 || 41.703 || 1.224,0 || 105,9 || 7 || –
|-
| 32.05.40 ||style="text-align:left"| Cibiuk ||style="text-align:left"| Cipareuan || 19,90 || 30.368 || 34.560 || 1.736,7 || 107,2 || 5 || –
|-
| 32.05.41 ||style="text-align:left"| Pangatikan ||style="text-align:left"| Cimaragas || 19,72 || 38.472 || 42.043 || 2.132,0 || 104,7 || 8 || –
|-
| 32.05.42 ||style="text-align:left"| Sucinaraja ||style="text-align:left"| Tegalpanjang || 33,83 || 26.045 || 29.105 || 860,3 || 104,4 || 7 || –
|-
! 32.05  || Kab. Garut || ||style="text-align:left"| 3.065,19 || style="text-align:right"| 2.404.121 || style="text-align:right"| 2.585.607
! style="text-align:right"| 843,5 || 105,1 || 421 || 21
|}

Demografie

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre) 

Ende 2021 bekannten sich 99,79 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Islam – 0,19 % waren Christen (3.927 ev.-luth. / 1.071 röm.-kath.).

Geschichte 
Am 2. März 1811 wurde der Bezirk Balubur Limbangan von Generalgouverneur Herman Willem Daendels (von der niederländischen Kolonialarmee) besiegt, und Regent Tumenggung Wangsakusumah II. trat zurück. Der Bezirk Balubur Limbangan umfasste damals 6 Bezirke: Balubur, Malangbong, Wanaraja, Wanakerta, Cibeureum und Papandak. Am 16. Februar 1813 gründete Stamford Raffles einen neuen Bezirk Limbangan, welcher zum Regierungsbezirk Garut wurde.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Garut (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat